Corcelles se poate referi la:

Corcelles, Ain,comună în departamentul Ain.
 Corcelles-en-Beaujolais, comună în departamentul Rhône.
 Corcelles-Ferrières, comună în departamentul Doubs.
 Corcelles-les-Arts, comună în departamentul Côte-d'Or.
 Corcelles-lès-Cîteaux, comună în departamentul Côte-d'Or.
 Corcelles-les-Monts, comună în departamentul Côte-d'Or.

Corcelles, Berna, comună în cantonul Berna.
 Corcelles-Cormondrèche, comună în cantonul Neuchâtel.
 Corcelles-le-Jorat, comună în cantonul Vaud.
 Corcelles-près-Concise, comună în cantonul Vaud.
 Corcelles-près-Payerne, comună în cantonul Vaud.
 Corcelles-sur-Chavornay, comună în cantonul Vaud.